Крістіна Макгейл і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але Пен вирішила того року не брати участі. Макгейл грала в парі з Лорен Девіс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Катерина Бондаренко і Алла Кудрявцева.

Ірина-Камелія Бегу і Сара Еррані виграли титул, у фіналі перемігши пару Даліла Якупович і Ніна Стоянович з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Tianjin Open, парний розряд
2017